2/7 kan syfta på:

 2 juli
 7 februari (amerikanskt datumformat)